

Населені пункти та їхні частини

 Кежкув — село в гміні Станін Луківського повіту Люблінського воєводства
 Кежкув — село в гміні Мислібуж Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Кежкув — частина міста Радом в Мазовецькому воєводстві
 Кежкув — колонія в гміні Станін Луківського повіту Люблінського воєводства

Примітки